Clearmont, une ville du comté de Nodaway, dans le Missouri.
 Clearmont, une ville du comté de Sheridan au Wyoming.